George Pennington ist der Name von

* George Pennington (Cricketspieler) George Arthur Adam Septimus Carter Trenchard Sale Pennington (1899–1933), englischer Cricketspieler
 George Pennington (Psychologe) (* 1947), psychologischer Forscher und Lehrer, Buchautor und TV-Psychologe

Siehe auch:
 William George Pennington, australischer Politiker